YBA steht für:
 Young British Artists
 Banff Airport (IATA-Code), Flughafen von Banff (Alberta), Alberta, Kanada

yba steht für:
 Yala (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der idomoiden Sprachen

Abkürzung